Desa Setiamulya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Setiamulya (administrativ by i Indonesien, lat -6,14, long 106,99), Jawa Barat, 
 Desa Setiamulya (administrativ by i Indonesien, lat -7,39, long 108,23), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar